Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1979 de l’Open d'Australie qui est disputé du 24 décembre 1979 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Judy Connor et Diane Evers battent Leanne Harrison et Marcella Mesker en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1979
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1979
Tennis en Australie en 1980
Tennis en décembre 1979
Tennis en janvier 1980